Е́ламос-де-Арри́ба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 18,3 км². Население — 125 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары